Grünbichl ist der Name folgender Orte:

 Grünbichl (Kirchdorf im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Grünbichl (Gemeinde Niederkappl), Ortsteil der Gemeinde Niederkappl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grünbichl (Gemeinde Pregarten), Ortschaft der Gemeinde Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Grünbichl (Gemeinde Rottenmann), Ortsteil der Stadtgemeinde Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch: 
 Schloss Grünbühel (auch Schloss Grünbichl), Bauwerke in Österreich